

Patronymes 
 Anthony Phelps (1928-), écrivain haïtien ;
 Brian Phelps (1944-), plongeur britannique ;
 Clarice E. Phelps, chimiste nucléaire américaine ;
 David Phelps (1947-), homme politique américain ;
 David Phelps (1986-), lanceur droitier des Mariners de Seattle de la Ligue majeure de baseball américain ;
 Edmund Phelps (1933-), économiste américain nobélisé en 2006 ;
 Helen Watson Phelps (1864-1944), peintre américaine ;
 Jake Phelps (1962-2019), rédacteur en chef du magazine de skateboard Thrasher ;
 James Phelps (1986-), un des frères jumeaux James et Oliver Phelps, acteurs britannique ;
 Jaycie Phelps (1979-), gymnaste artistique américaine ;
 Kelly Joe Phelps (1959-2022), musicien américain de blues ;
 Mason Phelps (1885-1945), golfeur américain et champion olympique ;
 Michael Phelps (1985-), nageur américain et champion olympique ;
 Olivier Phelps (1986-), un des frères jumeaux James et Oliver Phelps, acteurs britannique ;
 Peter Phelps (1960-), acteur australien ;
 Richard Phelps (1961-), pentathlète britannique ;
 Royal Phelps (1809-1884), homme d'affaires et homme politique américain ;
 Sarah Phelps, scénariste britannique ;
 Vonda Phelps (1915-2004), enfant star du cinéma muet américain ; 
 William Henry Phelps (1875-1965), ornithologue américano-vénézuélien ;
 William Henry Phelps Jr. (1902-1988), ornithologue américano-vénézuélien.

Toponymes 

 Phelps, une ville américaine dans l’État de New York ;
 Phelps un village dans l’État de New York ;
 le lac Phelps, un lac du Wyoming, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais